WWB steht für:
 Warschau-Wiener Bahn, siehe Warschau-Wiener Eisenbahn
 Women Without Borders (dt. Frauen ohne Grenzen), internationale Frauenorganisation, gegründet von Edit Schlaffer
 Women′s World Banking, globales Netzwerk internationaler Mikrofinanzinstitutionen
 Writer′s Workbench, der erste Grammatikcheck unter Unix

wwb steht für:
 Wakabunga (ISO-639-3-Code), eine der Kalkatung-Sprachen in Australien

Abkürzung